Arthur Page – attore statunitense
 Arthur Page – tennista britannico